Cet article recense les zones humides du Japon concernées par la convention de Ramsar.

Statistiques 
La convention de Ramsar est entrée en vigueur au Japon le , le  pays à l'avoir adoptée.

En , le pays compte 53 sites Ramsar, couvrant une superficie de .

Liste

Annexes

Références

Articles connexes 
 Convention de Ramsar
 Liste des zones humides d'importance internationale de la convention de Ramsar
 Environnement au Japon
 Parc national au Japon

Liens externes 
 
 
 
 

 
Liste en rapport avec le Japon